Ансі-ле-Лібр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. 
 Лібра (вага) ℔ Лібра (лат. libra) — давньоримська міра ваги, що рівна 327.168 грама. 
 Люсе-ле-Лібр (фр. Luçay-le-Libre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.